La síndrome de sant Josep, tot i no ser una veritable síndrome reconeguda pels sociòlegs, és el nom que alguns homes posen al seu sentiment personal de poc de protagonisme en la família, en especial comparat amb la mare i el fill, en esdeveniments com l'embaràs, el part, el postpart, la lactància i la cria del nadó o nen. Com en el cas bíblic de la parella formada per la verge Maria i sant Josep, amb el seu fill Jesús, senten que se'ls tracta injustament com a personatges secundaris.

El terme ha estat proposat, per exemple, per Alejandro Perales, president de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació.

Referències 

Sociologia
Home